Арарат може да се отнася до:
 Арарат – масоретски вариант на името на царство Урарту в Месопотамия
 Арарат – връх (5137 м) в Източна Турция, край дн. Армения
 Арарат – област в Армения
 Арарат – град в Армения, област Арарат
 Арарат – село в Армения, област Арарат
 Арарат – град в Австралия, щата Виктория
 Арарат – планина в Хакасия, Източна Русия
 Арарат – кратко име на непризнатата Араратска кюрдска република (1927 – 1930)
 „Арарат“ – канадско-френски документален филм (2002)
 „Арарат“ – футболен клуб от Ереван
 „Арарат“ – марка коняк от Армения
 Арарат – арменско мъжко име